Das Las Vegas Desert Classic 2002 war das erste PDC-Major-Turnier, welches außerhalb von Europa ausgetragen wurde. Austragungsort war das MGM Grand Casino and Hotel in Paradise. Es war die erste Auflage des Turniers und fand vom 4. bis 7. Juli statt.

Teilnahmeberechtigt waren neben den besten Spieler der PDC Order of Merit nordamerikanische Qualifikaten. Sieger wurde der Engländer Phil Taylor.

Preisgeld

Ergebnisse

Männer

Frauen

Weblinks 
 
 Las Vegas Desert Classic 2002 bei mastercaller180.de

Einzelnachweise 

2002
Las Vegas Desert Classic